РТ-2ПМ «Тополь» (індекс ГРАУ комплексу/ракети — 15П158/15Ж58, за договором СНО — РС-12М, за класифікацією НАТО — SS-25 Sickle, в перекладі — Серп) — радянський / російський рухомий ґрунтовий ракетний комплекс стратегічного призначення з триступеневою твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою 15Ж58.

Історія розробки

Хронологія робіт 

Розробка нового стратегічного ракетного комплексу з урахуванням твердопаливної МБР РТ-2П з розміщенням нової ракети на самохідному автомобільному шасі розпочато Московському інституті теплотехніки 1975 року під керівництвом головного конструктора Олександра Надірадзе (після його смерті — Бориса Лагутіна)

Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР № 668-212 про розробку ракетного комплексу «Тополь» вийшла 19 липня 1977 року.

Перше льотне випробування ракети відбулося 27 жовтня 1982 на полігоні «Капустин Яр» і закінчилося невдало.

Другий (за іншими даними, перший) пуск був проведений 8 лютого 1983 на полігоні Плесецьк бойовим розрахунком 6-го  і був успішним. Перші три випробувальні пуски проводилися з переобладнаної спеціально для цих робіт шахтної пускової установки ракети РТ-2П.

10 серпня 1983 року проведено четвертий пуск ракети РС-12М, він став першим, здійсненим з самохідної пускової установки 15У128 .

Всього, на етапі спільних льотних випробувань комплексу з лютого 1983 по 23 грудня 1987 рік було проведено 16 пусків ракет.

На озброєння ракетний комплекс було прийнято 1 грудня 1988 року.

Задіяні структури 

Для розроблення та виробництва бойових та навчальних засобів комплексів «Тополя» були задіяні такі структури:

 Ракета — Московський інститут теплотехніки, Москва (розроблення); ВО «Воткінський завод», Воткінськ, Удмуртська АРСР (виробництво);
 Система прицілювання ракети — ЦКЛ «Арсенал» (розроблення) та ВО «Завод „Арсенал“», Київ, УРСР (виробництво);
 Система управління — Ленінградське оптико-механічне об'єднання, Ленінград (розроблення/виробництво); 
 Приводи — ВНДІ «Сигнал», Ковров, Владимирської області (розроблення); Люберецький завод сільськогосподарського машинобудування ім. О. В. Ухтомського, Люберці, Московської обл. (Виробництво);
 Пускова установка та машина забезпечення — ЦКЛ «Титан» (розробка) та ВО «Барикади», Волгоград, Волгоградської обл. (Виробництво);
 Базові несучі конструкції (БНК) для ракет — НВО «Союз», Дзержинський, Московської обл. (Розроблення); 
 Полігонні випробування — Софринський артилерійський полігон.

Виробництво 
З листопада 1984 року по вересень 1994 року в період серійного виготовлення елементів комплексу та постановки ракетних полків на бойове чергування було проведено 32 контрольно-серійні пуски (на захист партії). За період експлуатації ПГРК у РВСН з квітня 1988 року по листопад 2005 року виконано 33 навчально-бойові пуски ракети РТ-2ПМ.

Розгортання 
Перший ракетний полк з РК «Тополь» був поставлений на бойове чергування 23 липня 1985 (за іншими даними — 20 липня), ще до завершення спільних льотних випробувань у 14-й ракетній дивізії (Йошкар-Ола) (командир — полковник В. Дремов, а до кінця 1985 — ще один ракетний полк   .

27 травня 1988 року на БД заступив перший полк, до складу дивізіонів якого входив удосконалений рухомий командний пункт (ПКП), оснащений новою автоматизованою системою управління .

Конструкція 
 
 
 
 
РТ-2ПМ виконана за схемою з трьома маршовими щаблями, кожна з яких оснащена РДТТ з одним нерухомим соплом. Повна вага ракети становить 45 тонн.

 Перший ступінь ракети має масу 27,8 т, довжину 8,1 м і діаметр 1,8 м. Хвостовий відсік має циліндричну форму, на його зовнішній поверхні розміщені аеродинамічні керма (решітки) та стабілізатори. Управління польотом під час роботи першого ступеня здійснюється за рахунок поворотних газодинамічних та аеродинамічних кермів (решіток).
 Другий ступінь має діаметр 1,55 м.
 Третій ступінь має діаметр 1,34 м.

Головна частина ракети складається з одного бойового блоку та відсіку з руховою установкою та системою управління. На ракеті застосовано систему управління інерційного типу, що забезпечує управління польотом ракети, проведення регламентних робіт на ракеті та пусковій установці, передстартову підготовку та пуск ракети.

На весь термін експлуатації ракета розміщується в герметизованому транспортно-пусковому контейнері (ТПК) довжиною 22,3 м та діаметром 2 м, в якому підтримуються постійна температура та вологість.

Пускова установка змонтована на базі семивісевого шасі МАЗ-7912 (пізні модифікації — на базі МАЗ-7917, що відрізнявся збільшеною приблизно на 1 м довжиною і доопрацьованими кабінами екіпажу), воно оснащене агрегатами та системами, що забезпечують транспортування, підтримання в установленому ступені та проведення пуску ракети.

Для проведення пуску ракети пускова установка вивішується на домкратах та горизонтується. Пуск ракети проводиться після підйому контейнера у вертикальне положення за допомогою порохового акумулятора тиску, що розміщується в транспортно-пусковому контейнері — «мінометний старт».

Корпуси двигунів всіх трьох щаблів виготовлені із композиційних матеріалів.

Тип головної частини: моноблочна (підвищеного класу потужності), що відокремлюється, термоядерна з високошвидкісним некерованим бойовим блоком потужністю 1 Мт. До складу головної частини входить рухова установка та система управління, яка забезпечує необхідне для ураження об'єктів гранично мале відхилення від точки прицілювання.

У процесі експлуатації РК ракета знаходиться в транспортно-пусковому контейнері, розміщеному на рухомій ПУ, яка створена на основі 7-вісного колісного тягача МАЗ-7917 . Установка обладнана бортовою інерційною навігаційною системою, яка забезпечує можливість автономно здійснити пуск ракети з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання. Пуск може бути здійснений також із укриття (спецспоруди з розсувним дахом) у районі постійної дислокації.

Крім рухомого ПУ, до складу комплексу входять командний пункт та інші допоміжні агрегати, розміщені на 4-осних колісних шасі підвищеної прохідності (МАЗ-543А, МАЗ-543М).

Частину ПГРК «Тополя» було розгорнуто у новостворених позиційних районах (ПР), а частина — у переобладнаних ПР з-під демонтованих ПГРК середньої дальності «Піонер» відповідно до Договору про РСМД 1987 р.

Масове розгортання ПГРК «Тополь» у складі угруповання РК РВСН дозволило вирішити проблему її живучості за умов можливого ядерного удару. За рахунок виживання ПГРК «Тополь» на їхню частку доводилося збереження понад 60 відсотків потрібного потенціалу удару у відповідь з урахуванням наявності у складі угруповання залізничних комплексів з ракетами РС-22.

Використання твердопаливних ракет дало певні переваги: значно зменшило час їхньої підготовки до пуску порівняно з рідинними, для яких передбачалося заправлення рідким паливом на старті; спростило експлуатацію РК; виключило можливість протоки рідкого палива під час заправки, отруєння особового складу та забруднення навколишнього середовища агресивними компонентами цього палива, і внаслідок цього підвищило екологічну безпеку засобів РВСП.

Крім того, за оцінкою американських фахівців, твердопаливні ракети економічніші в експлуатації. В інформаційних матеріалах повідомлялося, що система на основі твердопаливної ракети «Мінітмен» мала витрати на експлуатацію в 10 разів менше, ніж система на основі рідинної ракети «Титан-2». При цьому терміни служби ракет на твердому паливі, за досвідом експлуатації в США, становлять від 10 до 15 років і можуть бути доведені до 20 років, підтвердженням чого є МБР «МХ», яке перебувало на бойовому чергуванні з 1986 по 2005 рік . Для ракет «Тополя» термін експлуатації збільшено з 10 років до 21 року, за прогнозами надійності можливе продовження термінів експлуатації до 23 років. 03.09.2011 здійснено успішний запуск ракети «Тополя» виробництва 1988 року.

ПГРК «Тополь» з МБР четвертого покоління міжконтинентальної дальності вигідно відрізнявся від своїх попередників РК «Темп-2С» та «Піонер» . До основних переваг ПГРК «Тополь» належали: більш висока маневреність, ступінь маскування, можливість пуску ракет із заздалегідь підготовлених точок маршруту та, внаслідок цього, вища живучість. Більш досконале бойове оснащення РК і більш висока точність влучення в ціль дозволяли використовувати його для вирішення всього спектра стратегічних завдань.

Експлуатація та перспективи 
 

Максимальна кількість ракет «Тополь», що знаходилися на озброєнні РВСН — 369 одиниць.

У 2007 році було ліквідовано 36 пускових установок «Тополя», що вислужили встановлені терміни експлуатації . Станом на січень 2008 року на бойовому чергуванні перебувало 213 ракет «Тополя».

За останні кілька років кількість тих, хто знаходився на озброєнні РТ-2ПМ «Тополь», стрімко скорочувалася. Так, якщо за даними на грудень 2010 року, у складі РВСП залишалася 171 одиниця ПГРК «Тополь», станом на початок 2016 року на озброєнні РВСН імовірно перебувало вже 72 одиниці ПГРК «Тополь», а до початку 2018 року ракет. В даний час ракетні комплекси «Тополя» поступово замінюються у військах більш сучасними мобільними ракетними комплексами РС-24 «Ярс».

За інформацією, отриманою від представника РВСН після пуску ракети комплексу «Тополь» з Плесецька 3 вересня 2011 року:<blockquote>
«Прогнозована оцінка надійності та технічного стану ракетного комплексу "Тополь" вказує на принципову можливість подальшого продовження термінів його експлуатації, які нині становлять 23 роки (при спочатку встановленому гарантійному — 10 років)».

Дані щодо термінів експлуатації безпосередньо ракет комплексу були повідомлені після пуску 3 листопада 2011 року з космодрому Плесецьк (ракета 1987 року виготовлення), метою якого було підтвердження стабільності льотно-технічних характеристик ракет у продовжені до 24 років терміни експлуатації, а також оцінка можливості продовження їх термінів експлуатації. до 25 років.

Екземпляри 

ВДНГ Москва

 З 2008 року три машини із шести, що входять до комплексу, демонструються у Санкт-Петербурзькому артилерійському музеї .
 На Червоній площі. Вперше брав участь на параді 7 листопада 1990 року . Потім брав участь на парадах 9 травня 2008 року та 9 травня 2009 року . На парадах 2008 та 2009 років брали участь по 4 машини.
 Один експонат знаходиться на відкритій експозиції Центрального музею Збройних Сил Російської Федерації .
 Комплекс представлений у філії Центрального музею РВСП в Навчальному центрі Військової академії РВСП ім. Петра Великого у Балабанові Калузької області .
 У місті Одинцове Московської області на відкритому майданчику місцевого краєзнавчого музею.

Знімки сліду пуску 10 жовтня 2013 року з борту МКС :

Новосибірськ. Мікрорайон Пашин.

Див. також 

 MGM-134 Midgetman
 Старт — ракета-носій, створена на базі РТ-2ПМ.
 Тополь-М
 Циркон (гіперзвукова ракета)
 Іскандер-М
 Стратегічні ядерні сили Російської Федерації — склад, кількість.

Примітки

Джерела

Література 

 
 
 
 Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР и России: в 2 т. — М. : ТОМ, 2010. — Т. 1. — 608 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-903603-02-2.
 Тихонов С. Г. Оборонные предприятия СССР и России: в 2 т. — М. : ТОМ, 2010. — Т. 2. — 608 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-903603-03-9.

Посилання 

 РС-12М «Тополь» Випробування ракетою — 03.09.2011
 РС-12М «Тополь» 15Ж58 РТ-2ПМ SS-25 "Sickle
 Міжконтинентальна балістична ракета «Тополя» (РС-12М)
 Відеосюжет
 Модель у масштабі 1:35, topol158.narod.ru
 Асиметричний старт. Міжконтинентальна балістична ракета «Тополь» (РС-12М).
 

Збройні сили СРСР
Збройні сили Росії
Ядерна зброя
Міжконтинентальні балістичні ракети